Goemai peut désigner :
 les Goemai, un peuple du Nigeria
 le goemai, une langue tchadique